Thors Tårn kan referere til:
 Thors Tårn (skulptur) – en skulptur af Bjørn Nørgaard fra 1986
 Thors Tårn (højhus)  – et højhus i Randers